Vahe puede referirse a:

Vahe Tadevosyan, futbolista armenio
Vahe Gurzadyan, físico matemático armenio